Wild River ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Wild River (Androscoggin River), Nebenfluss des Androscoggin River in den Bundesstaaten Maine und New Hampshire
 Wild River (Koyukuk River), Nebenfluss des Koyukuk River im Bundesstaat Alaska

Wild River steht für:
 Wild River, Originaltitel von Wilder Strom, US-amerikanischer Film von Elia Kazan aus dem Jahr 1960